Gianni Vernetti – politico italiano
 Guillermo Vernetti – calciatore argentino
 Laura Pérez Vernetti – fumettista e illustratrice spagnola
 Roberto Vernetti – musicista e produttore discografico italiano